Borei steht für:
 das Projekt 955 Borei – eine Klasse russischer Atom-U-Boote
 japanische Totengeister, die Bōrei oder Yūrei genannt werden